Antonio Víctor de Habsburgo-Lorena y Borbón (Anton Viktor von Habsburg-Lothringen; Florencia, 31 de agosto de 1779 - Viena, 2 de abril de 1835) fue un archiduque de Austria y Gran maestre de la Orden Teutónica.

Biografía 
Antonio Víctor fue el undécimo hijo del entonces gran duque Leopoldo II de Toscana y la infanta española María Luisa de Borbón.

Después de la muerte de su tío Maximiliano Francisco de Austria, arzobispo-elector de Colonia y príncipe-obispo de Münster, Antonio fue elegido el 9 de septiembre de 1801 príncipe-obispo de Münster y el 7 de octubre como arzobispo y príncipe-elector de Colonia. Los franceses ocuparon los territorios renanos del electorado, dejando a Antonio en control solo del Ducado de Westfalia, así como el de Münster.

Se convirtió en Gran Maestre de la Orden Teutónica en 1804. En 1805, fracasó su intento en nombre de su hermano Francisco II de persuadir a Prusia para que formara una alianza con Austria. De 1816 a 1818, Antonio Víctor se desempeñó como virrey del Reino de Lombardía-Venecia. Luego no tomó más posiciones políticas. Solo unos pocos cargos honorarios como los protectorados de un instituto para ciegos, la "Sociedad de Amigos de la Música Austriaca" o la "Sociedad de Amigos de las Flores en Viena". Estaba interesado en la botánica e hizo diseñar varios jardines. Nunca se casó ni tuvo hijos. Murió exactamente un mes después que su hermano el emperador Francisco.

Su corazón descansa en la capilla de Loreto de la Iglesia de los Agustinos de Viena.

Títulos, órdenes y cargos

Títulos 
 31 de agosto de 1779 - 11 de agosto de 1804: Su Alteza Real el Archiduque Antonio (Víctor) de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia.
 11 de agosto de 1804 - 2 de abril de 1835: Su Alteza Imperial y Real el Archiduque Antonio (Víctor) de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia.

Órdenes 
 30 de junio de 1804 - 2 de abril de 1835: Gran maestre de la Orden Teutónica.
 1792 - 30 de junio de 1804: Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Rama Austríaca).

Cargos

Militares 
 Feldzeugmeister (General de división) del Ejército Imperial y Real.
 Coronel propietario (Inhaber) del Regimiento de infantería n.º4 del Ejército Imperial y Real.

Eclesiásticos 
 1801 - 1803: Arzobispo y Elector de Colonia.
 1801 - 1803: Príncipe-obispo de Münster.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XVIII
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Arzobispos de Alemania
Grandes maestres de la Orden Teutónica
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Obispos de Alemania del siglo XIX
Obispos de Austria
Electores de Colonia
Virreyes del Reino lombardo-véneto
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Nacidos en Florencia
Fallecidos en Viena